Negroponte puede referirse a:

Eubea (en griego Évvoia, antigua Negroponte).
Nicholas Negroponte, famoso informático y pensador estadounidense. Es hermano de John Negroponte.
John Negroponte, diplomático de Estados Unidos de América.
Triarquía de Negroponte, estado cruzado establecido en la isla de Eubea después de la Cuarta Cruzada